Qing steht für:
 Qing-Dynastie, letzte Dynastie des chinesischen Kaiserreiches
 Qing (Cangzhou) (青县), Kreis der bezirksfreien Stadt Cangzhou in der chinesischen Provinz Hebei
 Qing (Lithophon), chinesischer Klangstein, ein Set ergibt das Klangsteinspiel Bianqing
 Qing, ein Kreuzfahrtschiff (bis 2013 als MSC Melody), siehe Atlantic (Schiff, 1982)

Siehe auch:
 Qin
 Quing